Bärtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bärtjärnen, Dalarna, sjö i Leksands kommun, 
Bärtjärnarna, sjö i Härjedalens kommun,  (8,75 ha)
Bärtjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland, 711659-152471), sjö i Strömsunds kommun, 
Bärtjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland, 713518-148983), sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn